Busiris – figlio di Poseidone e re dell'Egitto
Busiris – nome greco di Per Usir capitale del IX distretto del Basso Egitto

Pagine correlate 

 Busiri